Aleksandra Pezda – polska dziennikarka
 Bogusław Pezda (ur. 1969) – polski muzyk, kompozytor i producent muzyczny
 Jan Pezda (ur. 1940) – polski skoczek narciarski
 Janusz Pezda (1943–2011) – polski polityk, samorządowiec, wojewoda jeleniogórski
 Janusz Pezda (ur. 1960) – polski historyk